Claudia Riegler (1973) – snowboarder austriaca
Claudia Riegler (1976) – sciatrice alpina neozelandese